Чемпіонат Північної Ірландії з футболу 2010—2011 — 110-й сезон чемпіонату Північної Ірландії з футболу. Чемпіоном вдруге поспіль став Лінфілд.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Примітки: 
1. Клуб Крузейдерс взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2011—2012 як фіналіст Кубку Північної Ірландії 2010—2011.

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Північної Ірландії на soccerway 

2010—2011
Північна Ірландія
Північна Ірландія